HMS Miranda steht für:
* HMS Miranda (1851), Sloop, Stapellauf 1851, 1862 als Korvette klassifiziert, 1869 abgebrochen
 HMS Miranda (1879), Sloop der Doterel-Klasse, Stapellauf 1879, Verkauf 1892
 HMS Miranda (1914), Zerstörer der Yarrow M-Klasse Stapellauf 1914, Verkauf 1921